Владимир Евгеньевич Терлецкий (22 января 1931, Москва — 23 июля 1998, там же) — советский композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1982).

Биография 
Родился 22 января 1931 года в Москве. Родители — Евгений Петрович Терлецкий и Юдифь (Рива) Моисеевна Гладштейн (1898—1938) — в 1937 году были репрессированы и впоследствии расстреляны. Воспитывался вместе со старшим братом бабушкой, а после её смерти — сестрой матери, врачом Рахилью Моисеевной Гладштейн (1888—1978), создателем и первым директором научно-исследовательского Института экспертизы нетрудоспособности и организации труда инвалидов (ныне — Федеральное бюро медико-социальной экспертизы).

Учился в музыкальном училище по классу фортепиано (1952), затем в Институте им. Гнесиных по классу фортепиано (педагог М. Гурвич) и классу композиции (Л. Штрейхер), институт не закончил.

В 1950-х и первой половине 1960-х годов — джазовый пианист, музыкальный руководитель и дирижёр широко известных эстрадных оркестров Бориса Ренского (1952—1954), Эдди Рознера (1955—1964), любимый пианист-аккомпаниатор и аранжировщик Марка Бернеса.

В 1972—1976 и 1982—1987 годах — музыкальный руководитель и главный дирижёр Государственного эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанской ССР, аккомпаниатор Муслима Магомаева.

Написал музыку к кинофильмам киностудии «Мосфильм», «Одесской киностудии», «Свердловской киностудии». Автор песен на стихи советских поэтов на идише, музыки для постановок еврейских театров.

Брат — художник Феликс Евгеньевич Терлецкий (1927—2002).

Фильмография 
 1996 Ермак
 1994 Будулай, которого не ждут
 1988 Фантазёр
 1987 Оглашению не подлежит
 1982 Однолюбы
 1976 Просто Саша
 1976 Марк Твен против…
 1975 Концерт для двух скрипок
 1973 Горячий камень (короткометражный)
 1972 Пылающий континент (документальный)
 1971 Мальчики

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Примечания

Ссылки 
 Могила В. Е. Терлецкого
 https://web.archive.org/web/20120329060104/http://booknik.ru/colonnade/memoir/gladshtein30/

Кинокомпозиторы России
Джазмены России
Похороненные на Долгопрудненском кладбище